Mes amis peut faire référence à : 
 Mes amis, film réalisé par Michel Hazanavicius et sorti en 1999,
 Mes amis, roman écrit par Emmanuel Bove et publié en 1924.